Lavalette puede referirse a: 

Estados Unidos:
 Lavalette, lugar designado en el censo en el estado de Virginia Occidental.

Francia:
 Lavalette, comuna francesa situada en Aude.
 Lavalette, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Lavalette, comuna francesa situada en Hérault.